Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7—10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 800 метров являлся Адам Кщот из Польши.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 29 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 10 июля 2016 года. Поляк Адам Кщот защитил свой чемпионский титул, добытый двумя годами ранее. Второй чемпионат подряд не смог попасть на подиум Пьер-Амбруаз Босс из Франции, оба раза выходивший на старт в статусе лидера европейского сезона.

Примечания

Ссылки 
 

бег